

Persone 
 Ana Johnsson (n. 1977) – cantante svedese
 Christofer Johnsson (n. 1972) – cantante e musicista svedese
 Georg Johnsson (1902-1960) – ciclista su strada svedese
 Gustaf Johnsson (1890-1959) – ginnasta e diplomatico svedese
 Julian Johnsson (n. 1975) – ex calciatore faroese, di ruolo centrocampista
 Karl-Johan Johnsson (n. 1996) – calciatore svedese, di ruolo portiere
 Rolf Johnsson (1889-1931) – ginnasta svedese
 Sture Johnsson (n. 1945) – ex giocatore di badminton svedese
 Markus Johnsson – voce e chitarra del gruppo musicale Eucharist

Pagine correlate 
Jonsson